Grunting (deutsch: „Grunzen“) bezeichnet:

 eine Form des Gesangs in Subgenres des Heavy Metals, siehe Gutturaler Gesang
 eine Lautäußerung im Tennis, siehe Grunting (Tennis)